

Patronymes 
Birioukov (masculin ; ) ou Birioukova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandra Biriukova (1895-1967), architecte canadienne.
 Anna Birioukova (1967-), athlète russe, spécialiste du triple-saut.
 Ievguenia Birioukova (1952-), joueuse de tennis soviétique.
 Ievgueni Birioukov (1986-) joueur de hockey sur glace russe.
 José Biriukov (1963-), basketteur espagnol.
 Mikhaïl Birioukov (1985-) joueur de hockey sur glace russe.
 Olga Birioukova (1994-), joueuse de volley-ball russe.
 Pavel Birioukov (1860-1860), publiciste russe.

Patronyme russe